Trotamundos o trotamundo puede referirse a:
 Un trotamundos, una persona aficionada a viajar mucho. Véase también «mochilero»;
 Trotamundos, uno de los nombres comunes de la planta Salsola kali;
 Trotamundos Carabobo, un equipo de baloncesto de Venezuela;
 Trotamundos de Harlem, un equipo de baloncesto de los Estados Unidos;
 Trotamundo, una historieta española de los años 1980;
 Los Sims 3: trotamundos, un videojuego.

Referencias